Revista Semana puede hacer referencia a: 

 Revista Semana (Colombia)
 Revista Semana (España)